Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2014/15 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2014/15 gemeldet wurden sowie ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 8 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der SG Riehen mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim SK Réti Zürich die meisten Spieler mindestens eine Partie, nämlich 18. Insgesamt kamen 119 Spieler zum Einsatz, von denen 16 alle Wettkämpfe bestritten. Punktbeste Spieler mit jeweils 5,5 Punkten aus 7 Partien waren Martin Ballmann (ASK Winterthur) und Claudiu Prunescu (Cercle d'échecs de Nyon). Je 5 Punkte erreichten Kambez Nuri, Gabriel Gähwiler (beide ASK Winterthur) und Markus Klauser (Schwarz-Weiss Bern), wobei Nuri 5 Partien spielte, Gähwiler und Klauser je 7. Neben Nuri erreichten mit André Meylan, Andy Baert, Anand Gautier (alle Cercle d'échecs de Nyon), Artur Jussupow, Attila Barva, Meinrad Schauwecker (alle ASK Winterthur) und Thomas Wyss (SV Wollishofen) weitere sieben Spieler 100 %, von diesen spielt Meylan zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2014 (veröffentlicht im Juli 2014) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2014; AUT = Österreich, BEL = Belgien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SEY = Seychellen, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ASK Winterthur

Cercle d'échecs de Nyon

SG Riehen

Schwarz-Weiss Bern

SC Lyss-Seeland

SV Wollishofen

SC Bodan

Schachklub Réti Zürich

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Monika Müller-Seps hieß bis zur Saison 2013/14 Monika Seps.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2014/15 (PDF; 33,1 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)
Schach 2014
Schach 2015